Jean Ducret – calciatore
 Jules Ducret – ginnasta
 Roger François Ducret – schermidore